Kalvarija (plaats), plaats in Litouwen
 Kalvarija (gemeente), gemeente in Litouwen